Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Frode Andersen che ha battuto in finale Óscar Hernández 2-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Luis Horna (secondo turno)
 Tomas Behrend (primo turno)
 Irakli Labadze (semifinali)
 Werner Eschauer (primo turno)

 Nicolas Thomann (secondo turno)
 Iván Miranda (secondo turno)
 Julian Knowle (secondo turno)
 Federico Browne (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2003